Headstrong steht für

 Headstrong (Album), das Debütalbum von Ashley Tisdale
 Headstrong (Band), eine ehemalige kanadische Metal- und Rock-Band